Škoda L je jednak označení vojenského nákladního automobilu v provedení 6×4 (vyráběného od roku 1932), jednak leteckého motoru z roku 1924, o výkonu 500 k (cca 368 kW):

 Škoda L (nákladní automobil)
 Škoda L (motor)